Ги́пергликеми́я (от  — сверху, над;  — сладкий;  — кровь) — клинический симптом, обозначающий увеличение содержания глюкозы в сыворотке крови по сравнению с нормой в 3,3—5,5 ммоль/л. Уровень глюкозы измеряется в миллимолях на литр (ммоль/л) в странах бывшего СССР, а также в миллиграммах на децилитр (мг/дл) в США, странах Западной Европы и др.

Степени тяжести гипергликемии 
 Лёгкая гипергликемия — 6,7—8,2 ммоль/л;
 средней тяжести — 8,3—11,0 ммоль/л;
 тяжёлая — свыше 15,1 ммоль/л;
 при показателе свыше 16,5 ммоль/л развивается прекома;
 при показателе свыше 33,3 ммоль/л наступает гиперосмолярная кома.

Для лиц с длительно текущими нарушениями углеводного обмена эти значения могут несколько отличаться.

Этиология

Сахарный диабет 

Хроническая гипергликемия, которая персистирует независимо от состояния больного, чаще всего бывает в случае сахарного диабета и фактически является основной характеристикой этого заболевания.

Острый эпизод гипергликемии без видимой причины может показывать на манифестацию сахарного диабета или предрасположенность к нему. Эта форма гипергликемии вызвана недостаточным уровнем инсулина. Инсулин катализирует транспорт глюкозы через клеточные мембраны, благодаря чему уровень свободного сахара в крови понижается.

Расстройства питания 
Нарушения в питании могут привести к острой недиабетической гипергликемии, например, при нервной булимии, когда человек не контролирует количество съеденной пищи и соответственно получает огромную калорийность за один приём пищи. Таким образом из пищи поступает большое количество простых и сложных углеводов.

Некоторые лекарственные вещества способны увеличивать риск развития гипергликемии: β-блокаторы, тиазидные диуретики, кортикостероиды, ниацин, фентамидин, ингибиторы протеаз, L-аспарагиназа и некоторые антидепрессанты.

Биотин-авитаминоз также увеличивает риск развития гипергликемии.

Стресс 
У большинства пациентов, перенёсших острый стресс (инсульт или инфаркт миокарда), гипергликемия способна развиться даже вне рамок диагноза «сахарный диабет». Наблюдения за пациентами и исследования на животных показали, что подобная постстрессовая гипергликемия ассоциирована с более высокой летальностью при инсульте и инфаркте.

Гипергликемия может развиваться на фоне инфекции и воспалительного процесса или стресса. Запускают этот процесс эндогенные контринсулиновые гормоны (катехоламины, глюкокортикоиды и другие). Поэтому повышение уровня глюкозы в крови не должно сразу расцениваться как сахарный диабет 2-го типа — для начала следует исключить все другие причины (в том числе и сахарный диабет у детей, который часто манифестирует именно в подобных ситуациях).

Побочное действие 
Является частым побочным действием от применения противоопухолевого лекарственного препарата Мабтера (Ритуксимаб).

Измерения 
Уровни глюкозы измеряются в миллиграммах на децилитр в некоторых странах (например, США, Германия, Япония, Франция, Израиль, Египет, Колумбия); или в миллимолях на литр, как в странах бывшего СССР. В публикациях в научных журналах обычно используется ммоль/л.

Перевод единиц измерения:

Уровни глюкозы изменяются до и после приёмов пищи, и неоднократно в течение дня; определение «нормы» различно. Вообще нормальный диапазон для большинства людей (здоровые взрослые) является приблизительно 4—8 ммоль/л. Длительные более высокие уровни сахара в крови приводят к поражению кровеносных сосудов и органов, которые они кровоснабжают, приводя к осложнениям диабета. Хроническая гипергликемия может быть измерена с помощью определения уровня гликозилированного гемоглобина.

Симптоматика 
Следующие признаки могут быть связаны с острой или хронической гипергликемией, первые три включены в классическую гипергликемическую триаду:
 Полидипсия — жажда, особенно чрезмерная жажда
 Полиурия — частое мочеиспускание
 Потеря веса
 Усталость
 Затуманенное зрение
 Плохое заживление ран (порезы, царапины, и т. д.)
 Сухость во рту
 Сухость или зуд кожи
 Вялотекущие инфекции, плохо поддающиеся стандартной терапии, такие как влагалищный кандидоз или наружный отит
 Дыхание Куссмауля
 Аритмия
 Кома

Признаки острой гипергликемии могут включать:
 Кетоацидоз
 Нарушения сознания
 Обезвоживание из-за глюкозурии и осмотического диуреза

Лечение 
В большинстве случаев лечение предусматривает введение инсулина, а также лечение основного заболевания, вызвавшего гипергликемию.

См. также 
 Гликемия
 Гипогликемия

Примечания 

Диабетология
Сахарный диабет
Метаболические заболевания